Cooper Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cooper Peak (Arizona)	
 Cooper Peak (Colorado)	
 Cooper Peak (Kalifornien)	
 Cooper Peak (Nevada)